Antonio Garrido (golfer), Spaans golfer
 António Garrido, Portugees voetbalscheidsrechter
 Antonio Garrido (acteur), Spaans acteur en televisiepresentator